Eisenhammer steht für:

 Eisenhammer, ein Handwerksbetrieb zur Herstellung von Schmiedeeisen
 Der Eisenhammer, 1926 bis 1932 herausgegebene NSDAP-Wochenzeitung
 Unternehmen Eisenhammer, Luftoperation im Zweiten Weltkrieg

und als Ortsname für:
 Eisenhammer (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Eisenhammer (Hasloch), Ortsteil der Gemeinde Hasloch, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Eisenhammer (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eisenhammer (Motten), Ortsteil der Gemeinde Motten, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Eisenhammer an der Roth, Ortsteil der Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Eisenhammer (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Eisenhammer (Hülsede), Wohnplatz im Ortsteil Schmarrie der Gemeinde Hülsede, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Hutě (Černýšovice), Ortsteil der Gemeinde Černýšovice, Okres Tábor, Tschechien
 Hutě (Bělčice), Ansiedlung der Gemeinde Bělčice, Okres Strakonice, Tschechien

Siehe auch:
 Schloss Eisenhammer in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Der Gang nach dem Eisenhammer